Grays Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Grays Island (Maine)
 Grays Island (Maryland)
 Grays Island (Tennessee)
 Grays Island (Virginia)

Siehe auch:
 Greys Island